Нартан — топоним в России:

 Нартан — село в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.
 Нартан — дорожный разъезд (населённый пункт) в Чегемском районе Кабардино-Балкарской.
 Нартан — остановочный пункт Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 

 Сельское поселение Нартан